

Geografia 
 Krasivaja Meča – fiume della Russia europea centro-meridionale
 Meca – freguesia nel comune portoghese di Alenquer

Persone 
 Aleix Rengel Meca – attore spagnolo
 David Meca – ex nuotatore spagnolo

Altro 
 MECA – acronimo di Microscopy, Electrochemistry, and Conductivity Analyzer, strumento del Phoenix Mars Lander